Valfrido Pereira da Silva, ou simplesmente Valfrido Silva (Rio de Janeiro,  — Niterói, ), foi um baterista e compositor brasileiro.

Aos seis anos de idade mudou-se para Niterói. Estudou no Colégio Salesiano Santa Rosa.

Composições
 Em cima da hora (com Russo do Pandeiro), samba, 1940; 
 Estão batendo (com Gadé), samba, 1935; 
 No arranha-céu da vida (com Alcir Pires Vermelho), valsa, 1936; 
 Que barulho é esse? (com Gadé), samba, 1936; 
 O tique-taque do meu coração (com Alcir Pires Vermelho), samba, 1935; 
 Vai cavar a nota (com Gadé), samba, 1933; 
 Vai haver barulho no chatô (com Noel Rosa), samba, 1932; 
 Velho enferrujado (com Gadé), choro, 1950; 
 Vou me casar no Uruguai (com Gadé), choro, 1935.

Ligações externas
 Valfrido Silva no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Bateristas do estado do Rio de Janeiro
Bateristas de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro